La Buick Verano est un véhicule du constructeur automobile américain Buick lancé en novembre 2011 en Amérique du Nord.

Première génération (2011 - 2017) 

Ce véhicule fut vendu entre 2011 et 2015 en Chine sous le nom de  Buick Excelle GT et est étroitement dérivé de l'Opel Astra J.

Seconde génération (2015 -) 
La seconde génération de la Buick Verano sortie en 2015 est basée sur la plate-forme de l'Opel Astra K.  

Verano
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020